Галатасарай (квартал) — квартал району Бейоглу в Стамбулі, Туреччина;
 Галатасарай (ліцей) — елітний середній навчальний заклад у Стамбулі;
 Галатасарай (спортивне товариство) — спортивне товариство, створене на базі однойменного ліцею;
 Галатасарай (футбольний клуб) — відомий турецький футбольний клуб;
 Галатасарай (університет) — вищий навчальний заклад у Стамбулі;
 Галатасарай (острів) — невеликий турецький острів у Босфорі.

Див. також 
 Галата (значення)